Een bakoven is van oorsprong een met hout gestookte broodoven. Vanaf de 19de eeuw gebruikte men ook steenkool, gas, aardolie en elektriciteit om broodovens te verhitten. Toch werd er in Vlaanderen en op het platteland van Nederland tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikgemaakt van bakovens om brood te bakken. 

Vanaf de jaren 1950 worden er bijna geen bakovens meer gebruikt.

Zie ook
 Bakhuisje
Steenoven

Brood en banket